Polizeibrücke ist eine ehemalige Bezeichnung von:
 Kotzebue-Brücke, Odessa
 Grüne Brücke (Sankt Petersburg)